Ра́йское — название населённых пунктов на Украине:
 
 Райское — посёлок городского типа в Дружковском городском совете Донецкой области.
 Райское — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Райское — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Райское — посёлок в Новокаховском городском совете Херсонской области.

См. также 
 Райский
 Рай
 Николо-Райское — село в Городищенском районе Пензенской области России.